Dufour kan syfta på:

Personer
Chloé Dufour-Lapointe, kanadensisk freestyleskidåkare
Dany-Robert Dufour, fransk filosof
Guillaume-Henri Dufour, schweizisk general, kartograf, politiker och humanist
Jean-Marie Léon Dufour, fransk zoolog
Justine Dufour-Lapointe, kanadensisk utförsåkare
Louis Dufour, schweizisk ishockeyspelare
Maxime Dufour-Lapointe, kanadensisk freestyleskidåkare

Övrigt
Dufour, fransk båttillverkare

Se även
Dufourspitze
Dufourea
Dufouria